A Declaração dos 46 foi como ficou conhecido o comunicado assinado por ilustres lideranças do Partido Comunista da URSS no ano de 1923 contra a direção do Partido, então encabeçada pelo Stálin, Zinoviev e Kamenev. Essa declaração se tornará o prólogo ao movimento da Oposição de Esquerda.

O fracasso da Revolução Alemã de 1923 teve impacto imediato sobre o Partido Comunista da União Soviética. Os comunistas estavam confusos, muitos deles insistiu que precisava de algo mais do que apenas retirada dos postos dos então líderes partidários, e alegavam ser exibido em discussão aberta de problemas. Seu primeiro pedido foi, portanto, que o restabelecimento do direito à formação de grupos dentro do Partido abolido pelo X Congresso em 1921 durante os dias críticos da rebelião de Kronstadt. O descontentamento com a dominação do triunvirato teria sido constantemente fermentado desde o XII Congresso, e não limitada ao triunvirato, mas incluiu o Comité Central como um todo. Quarenta e seis bolcheviques proeminentes, incluindo Pyatakov, Sapronov, Serebryakov, Preobrazhensky, Ossinsky, Drobnis e V. M. Smirnov, divulgou um comunicado expressando suas posições políticas.

Ver também

Oposição Unificada
Oposição de Esquerda Internacional

Organizações bolchevistas
Organizações trotskistas da União Soviética
História da União Soviética e Rússia Soviética
Economia da União Soviética
Publicações trotskistas